Die Virginia Slims of Washington 1978 waren ein Tennisturnier der Damen in Washington, D.C. Das Teppichplatzturnier war Teil der WTA Tour 1978 und fand vom 2. bis 8. Januar 1978 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Weblinks 
 
 
 

WTA Tour 1978
Tennisturnier in Washington, D.C.